Ancheuryte notabilis – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1989 roku przez biologa Hansa-Volkmara Herbsta.

Bibliografia 
 Walter, T. Chad (2012). Ancheuryte notabilis Herbst, 1989. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012) World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1989 roku